Grijs, een kleur
 Grijs (ep van Nielson), een ep van Nielson uit 2021, uitgebracht onder zijn echte naam Niels Littooij
 Grijs (nummer van Nielson), een nummer van bovenstaande ep, ook uitgebracht door Jaap Reesema